«Not Enough Love in the World» — рок-песня, написанная Доном Хенли, Дэнни Кортчмаром и Бенмонтом Тенчем. Песня была записана и выпущена Доном Хенли в 1985 году как сингл. Песня рассказывает об окончившихся отношениях пары, и протагонист говорит о том, что всё ещё любит своего бывшего партнера. По слухам, эта песня об отношения Хенли со Стиви Никс.

О песне
Выпущенная как сингл в 1985 году с альбома Building the Perfect Beast, песня стала топ-40 хитом в чарте Billboard Hot 100. Видеоклип на песню снял Тимоти Хаттон

Чарты

Версия Шер

В 1996 году Шер выпустила кавер-версию песни как третий официальный сингл для Европы с альбома It's a Man's World. Сингловая версия песни короче альбомной и слегка замикширована.

Список композиций 
UK CD Maxi-Single (WEA052CD) 
 Not Enough Love in the World (Single Mix)
 One by One (Sam Ward Mix)  
 One by One (Junior Vasquez Club Vocal Mix)

Официальные версии 
Main UK Version (4:24)
Main US Version (Sam Ward Mix) (4:25)
Single Edit (3:45)

Чарты

Примечания